Franc Brumnik je osebno ime več znanih Slovencev: 

 Franc Brumnik, udeleženec vojne za Slovenijo 1991
 Franc Brumnik (1913 - ?), duhovnik in narodni delavec